L'Associazione Sportiva Roma 2007, o semplicemente Roma 2007, è una società pallanuotistica italiana di Roma. Deve il suo nome all'anno in cui stata fondata, il 2007. Esordendo nella stagione 2007-2008 nel girone laziale della Serie D, è riuscita in pochi anni a scalare le divisioni arrivando fino alla Serie B, il terzo livello del campionato italiano. Alla fine della stagione sportiva 2010-2011 consegue un'altra storica promozione, salendo in serie A2. La squadra giallorossa porta dunque a tre il numero delle compagini capitoline impegnate nella seconda divisione più importante fra i campionati nazionali di pallanuoto nell'anno 2011-2012
Dopo un'agevole salvezza nella sua prima esperienza in serie A, la squadra si trova a giocare il suo secondo campionato consecutivo di serie A2.

Rosa 2020-2021

Bibliografia 

Enrico Roncallo, Almanacco Annuale “Roma 2007 Arvalia” 2016/17 Vol. 1, Youcanprint Tricase (LE), 2017.

Enrico Roncallo,  Almanacco Annuale Roma 2007 Arvalia Stagione 2017/18 YEAR TWO, in A schizzo sull'acqua (2019). Vol. 1, Youcanprint Tricase (LE), 2019.

Collegamenti esterni 
 

Pallanuoto a Roma
Roma 2007